Пантелюк Володимир Володимирович (1959—2017) — український актор театру і кіно. Заслужений артист України.
 Пантелюк Дмитро Михайлович (1905-?) — український економіст, директор Українського науково-дослідного інституту спиртової і лікеро-горілчаної промисловості.
 Пантелюк Микола Миколайович (1953) — український військовик та громадський діяч. Гетьман «Українського козацтва».
 Пантелюк Юрій Йосипович (1911—1969) — український радянський діяч. Депутат Верховної Ради УРСР.
Українські прізвища